Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Erfolge des Radsportteams Sport Vlaanderen-Baloise in der Saison 2020.

Die Mannschaft belegte in der UCI-Weltrangliste Straßenradsport (Männer) Rang 28.

Mannschaft

Weblinks 
 

Radsportteam 2020